Ву́лиця Дова́тора — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.



Вулиця Доватора 
 Вулиця Доватора — вулиця у місті Жмеринка.
 Вулиця Доватора — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Доватора — вулиця у місті Сміла.

Вулиця Генерала Доватора 
 Вулиця Генерала Доватора — вулиця у місті Київ.

Колишні назви:
 Вулиця Доватора — колишня назва вулиці Покровська у місті Коростень.
 Вулиця Доватора — колишня назва вулиці Квітнева у місті Сновськ.
 Вулиця Доватора — колишня назва вулиці Василя Огієвського у місті Суми.

Див. також 
 Доваторський масив

Вулиці, названі на честь людей